Tumanowka () ist ein Name russischer Orte:
 Tumanowka (Kaliningrad, Gwardeisk), Siedlung im Rajon Gwardeisk, Oblast Kaliningrad (Gauleden, Kreis Wehlau, Ostpreußen)
 Tumanowka (Kaliningrad, Slawsk), Siedlung im Rajon Slawsk, Oblast Kaliningrad (Bartscheiten, 1938–1946 Oswald, Kreis Niederung/Elchniederung, Ostpreußen)
 Tumanowka (Mordwinien), Dorf in der Republik Mordwinien
 Tumanowka (Omsk), Dorf in der Oblast Omsk
 Tumanowka (Smolensk), Dorf in der Oblast Smolensk
 Tumanowka (Woronesch), Wohnplatz in der Oblast Woronesch